Межа́нский — топоним и фамилия.

Топонимы

Фамилии 
 Межанский, Марк Абрамович (1904—1942) — советский инженер еврейского происхождения.